L'intuition désigne en premier lieu un mode de connaissance immédiat, ne faisant pas appel à la raison (cette définition est partielle et discutée dans l'article cité). Voir aussi : Intuition (phénoménologie).

Mais Intuition désigne aussi notamment :

 Intuition, un album du pianiste Bill Evans
 Intuition, un album de la chanteuse Angela Bofill
 Intuition, une chanson de l'album Mind Games de John Lennon
 Un des quatre axes du test psychologique Myers Briggs Type Indicator